Alteració (música), signe musical que modifica el so de les notes escrites al pentagrama
 Alteració genètica, desviació de l'estat de salut degut a la construcció genètica d'un organisme viu
 Alteració dels minerals, conjunt de modificacions de les propietats fisicoquímiques dels minerals